Ме́льтцер () — фамилия немецкого или идишского происхождения, означающая «изготовитель солода или пива».
 Мельтцер, Брэд (род. 1970) — американский писатель.
 Мельтцер, Дейв (род. 1959) — американский журналист, обозреватель реслинга и смешанных боевых единоборств.
 Мельтцер, Дональд (1922—2004) — американский и британский психоаналитик кляйнианского направления.
 Мельтцер, Майя Леопольдовна (1899—1984) — советская оперная певица, режиссёр и педагог.